Sonderkommando steht für:

 Sonderkommando KZ Auschwitz-Birkenau, Arbeitskommando von KZ-Häftlingen
 Teile der Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD

Siehe auch:

 Sondereinsatzkommando (Begriffsklärung)